Maxse ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernest Maxse (1863–1943), britischer Diplomat und Nachrichtendienstler
 Ivor Maxse (1862–1958), britischer Heeresoffizier